Лабро (Ламбо, Ламбро) Лазаров Киселинчев () е български общественик и емигрантски деец, деец на Македонската патриотична организация.

Биография 

Лабро Киселинчев е син на революционера Лазар Киселинчев. Изселва се в САЩ и става активен член на МПО. Застава начело на група, която да изготви проектоустава на организацията през 1922 година. През 1924 година е избран за секретар на организацията, когато неин председател е Пандил Шанев. Заедно с Христо Анастасов и Христо Низамов организират Информационното бюро към МПО, което се превръща в официален говорител на организацията. При разцеплението на ВМРО след 1928 година поддържа линия на неутралитет.

Бележки 

Дейци на Македонската патриотична организация
Български общественици от Македония
Киселинчеви
Родени в Косинец